En Pologne, Bobrowa peut faire référence à :

 Bobrowa, un village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Bobrowa, un village de la voïvodie de Łódź
 Bobrowa, un village de la voïvodie d'Opole
 Bobrowa, un village de la voïvodie de Podlachie